een Duitse adellijke familie, waaruit de volgende bekende personen stammen:
 Alexander von Humboldt, Pruisisch natuuronderzoeker en ontdekkingsreiziger
 Wilhelm von Humboldt, Pruisisch taalkundige, filosoof en staatsman, stichter van de Humboldt Universität Berlin en broer van Alexander von Humboldt

Vernoemd
 Humboldtpinguïn (Spheniscus humboldti)
 Humboldtuniversiteit
 Humboldt (onderwijsmethode)


Geografie

Argentinië 
 Humboldt (plaats), plaats in Santa Fe

Canada
 Humboldt (Saskatchewan), plaats in Saskatchewan

Verenigde Staten
 Humboldt (Illinois), plaats in Illinois
 Humboldt (Iowa), plaats in Iowa
 Humboldt (Kansas), plaats in Kansas
 Humboldt (Minnesota), plaats in Minnesota
 Humboldt (Nebraska), plaats in Nebraska
 Humboldt (South Dakota), plaats in South Dakota
 Humboldt (Tennessee), plaats in Tennessee
 Humboldt Hill, plaats in Humboldt County (Californië)
 Dewey-Humboldt, plaats in Arizona
 Humboldt (rivier), rivier in Nevada
 Humboldt Range, bergketen in Nevada
 West Humboldt Range, bergketen in Nevada
 East Humboldt Range, bergketen in Nevada

Maan
 Humboldt (inslagkrater)
 Mare Humboldtianum

Zie ook 
 Humboldt County (doorverwijspagina)